Суженый мой... је  други студијски албум руске певачице Ирине Аллегрове, објављен 1994. године за издавачку кућу -{Русское снабжение}-. Продуцент албуму је .

Списак пјесама

Референце 

Албуми 1994.